Un graphothérapeute n'est pas un professionnel réglementé de la rééducation de l'écriture. Contrairement aux orthophonistes, ergothérapeutes ou psychomotriciens, dont la compétence dans le dépistage des troubles de la graphomotricité est reconnue par un décret, ce n'est pas une profession reconnue par un diplôme d'état. Ils visent la correction spécifique de la dysgraphie, soit des écritures lentes, illisibles, maladroites, molles, impulsives, crispées, sales, douloureuses.

Ces difficultés sont souvent évoquées dans les consultations pour troubles d’apprentissages. On parle alors de dysgraphies isolées ou associées. La discipline se nomme la graphothérapie. La prise en charge des troubles graphomoteurs type dysgraphie nécessite une prise en charge globale, avec un diagnostic médical et une évaluation initiale globale. La prise en charge en graphotherapie peut répondre à ce besoin s'il n'y a pas d'autres troubles associés selon le bilan des professionnels de santé uniquement.

Explication 

Un graphothérapeute ne dispose pas d'un statut paramédical contrairement aux orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens qui sont des auxiliaires médicaux, régis par le Code de la Santé Publique.

Ouvrages 
Évaluation des difficultés d'apprentissage de l'écriture chez l'enfant - Echelle ADE - Adeline Gavazzi-Eloy - Editions de Boeck Solal

Formation

En France 
Sa formation peut varier d'un institut de formation à un autre. Le bac est le niveau minimum pour y entrer. Elle peut avoir lieu en centre de formation ou à distance, entre 12 et 24 mois, 120h pour certains organismes. L'examen final est un certificat d'aptitude qui n'a pas de valeur officielle, il atteste d'avoir suivi la formation, éventuellement d'avoir un niveau pour exercer cette discipline. Il n'en est pour autant pas un diplôme d'état.

Emploi

En France 
Le graphothérapeute exerce à son cabinet privé et s'il est sollicité , peut travailler en réseau avec des médecins généralistes, des pédiatres, des neuropédiatres, des pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des orthoptistes, des ergothérapeutes. Mais ces professions médicales et paramédicales cordonnées, couvrent largement ce champ de compétence. C'est en dernier recours (manque de disponibilité) et en fonction du cursus professionnel de la personne qu'une orientation vers une personne exerçant la graphothérapie peut être proposée. Certains proposent des bilans aux équipes éducatives mais leur bilan n'a pas de valeur pour la constitution de dossier auprès des MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) ainsi que leur devis pour l AESH si le patient y a droit.

Notes et références 

Textes législatifs

 La définition de l’orthophonie est parue dans la loi en janvier 2016 : l’article L4341-1 du code de la santé publique est modifié par la LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 126.
 Le décret 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’orthophoniste

Décret relatif à l’accomplissement de certains actes de rééducation psychomotrice: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000693097&categorieLien=cid

Liens externes 
 GGRE association
Diagnostic Troubles Dys Ameli

Personnalité du secteur de la santé
Écriture
Trouble d'apprentissage du langage et des acquisitions scolaires